Bedellium steht für:

 Bedolachharz
 Guggul